Полторацкий, Владимир:
 Полторацкий, Владимир Александрович (1830—1886) — русский генерал, картограф, семипалатинский губернатор, участник Туркестанских походов.
 Полторацкий, Владимир Алексеевич (1828—1889) — русский генерал, участник Кавказских и Туркестанских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов.